Albert Gábor (1929–2017) író
 Albert Gábor (1959) színész, szinkronszínész